Monod ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Adolphe Monod (1802–1856), reformierter Erweckungsprediger aus der französischsprachigen Schweiz
 Alain Monod (* 1959), Schweizer Keyboarder, siehe Al Comet
 Annette Monod (1909–2001), französische Sozialarbeiterin 
 Benjamin Monod von Froideville (1714–1797), preußischer, später Schweizer Offizier  
 Clara Dupont-Monod (* 1973), französische Journalistin und Schriftstellerin  
 Charles Monod (1843–1921), französischer Chirurg 
 Eugène Monod (1871–1929), Schweizer Architekt
 François Isaac Monod von Froideville (1720–1794), königlich preußischer Generalmajor, siehe Franz Isaak von Froideville
 Frédéric Monod (1794–1863), Schweizer, später französischer reformierter Theologe  
 Gabriel Monod (1844–1912), französischer Historiker
 Gabriel Monod von Froideville (1711–1758), königlich preußischer Generalmajor
 Gaston Monod (1883–1914), französischer Sprach- und Literaturwissenschaftler

 Jérôme Monod (1930–2016), französischer Politiker  
 Lucien Monod (1867–1957), französischer Maler der Belle Epoque und des Symbolismus
 Nicolas Monod (* 1973), Schweizer Mathematiker
 Odette Monod-Bruhl (1906–1972), französische Archäologin und Orientalistin 

 Raphaëlle Monod (* 1969), französische Freestyle-Skifahrerin   
 Richard Monod (1930–1989), französischer Theaterwissenschaftler  
 Roland Monod (1929–2015), französischer Schauspieler und Regisseur  
 Samuel William Théodore Monod (1894–1974), französischer Schriftsteller und Typograf, siehe Maximilien Vox
 Sarah Monod (1836–1912), französische Philanthropin und Feministin   
 Sébastien Monod (* 1972), französischer Schriftsteller   
 Sylvain Monod (* 1960), französischer Filmregisseur und Filmproduzent  
 Sylvère Monod (1921–2006), französischer Anglist und Übersetzer  

 Wilfred Monod (1867–1943), französischer reformierter Theologe  

Monod ist der Name folgender Orte:

 Monod, Ortschaft in der Gemeinde Poisy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 (59388) Monod, Asteroid

Siehe auch:
 Monot
 Mono